

Princesas Gonzaga (por nascimento) 
Margarida Gonzaga (1418-1439) — filha de João Francisco Gonzaga, Marquês de Mântua, casou com Leonel d'Este, marquês de Ferrara
 Margarida Gonzaga (1496-1496) — filha de Francisco II Gonzaga
Margarida Gonzaga, Duquesa de Sabbioneta (1562-1618) — filha de César I Gonzaga, Conde de Guastalla, casou com Vespasiano I Gonzaga
Margarida Gonzaga, Duquesa de Ferrara (1564-1618) — filha de Guilherme Gonzaga, casou com Afonso II d'Este
Margarida Gonzaga, Duquesa da Lorena (1591-1632) — filha de Vicente I Gonzaga, casou com Henrique II da Lorena

Princesas Gonzaga (por casamento) 
 Margarida Malatesta — casou com Francisco I Gonzaga
Margarida da Baviera, Marquesa de Mântua (1442-1479) — casou Frederico I Gonzaga
Margarida Paleóloga (1510-1566) — casou com Frederico II Gonzaga
Margarida Farnésio (1567-1643) — casou com Vicente I Gonzaga
Margarida de Saboia, Duquesa de Mântua (1589-1655) — casou com Francisco IV Gonzaga

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos